Mahmoud est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Prénom 
Mahmoud est un prénom masculin arabe.

Souverains 
 Mahmud de Ghaznî (971-1030), émir ghaznévide de 997 à 1030
 Mahmud  (?-1094), sultan seldjoukide de 1092 à 1094
 Mahmud II (?-1131), sultan seldjoukide de 1118 à 1131
 Mahmud, émir bouride de Damas de 1135 à 1139
 Ghazan Mahmud ou Ghazan, septième ilkhan de Perse de 1295 à 1304
 Djelal ed-din Mahmud (Djanibeg), khan de la Horde d'or de 1340 à 1357
 Mahmud Khirz (1359-1361), khan de Turan
 Mahmud ou Ma-ha-mou, prince du groupe mongol des Oïrats mort en 1416
 Mahmud Begada (1458-1511) également connu sous le nom de sultan Mahmud , fondateur du royaume musulman Ahmadshahi au Gujarat, en Inde
 Mahmud, sultan timouride qui règne à Samarcande de 1494 à 1495
 Mir Mahmud Hotaki (?-1725), afghan Hotaki qui envahit la Perse safavide en 1722
 Mahmud  (1696-1754), sultan ottoman, de 1730 à 1754
 Mahmoud II (1784-1839), sultan ottoman de 1808 à 1839

Personnalités contemporaines 
 Ismail Mahmoud Hurre Buba (1943-), homme politique somalien
 Fatima Abdel Mahmoud (1944-2018), femme politique soudanaise
 Suleiman Mahmoud (1949-2020), militaire libyen
 Dahane Ahmed Mahmoud (1952-), membre d’une famille de Chinguetti
 Joseph Mahmoud (1955-), athlète français
 Mahmoud Ahmadinejad (1956-), homme politique iranien
 Salih Mahmoud Osman (1957-), avocat soudanais
Mahmoud Elyes Hamza (1958-), universitaire et homme politique tunisien
 Khalid Mahmoud (1961-), homme politique britannique, membre du Parti travailliste
 Mamadou Mahmoud N'Dongo (1970-), écrivain français
 Faten Abderahmane Mahmoud (1973-), une des quatre femmes présentes dans le gouvernement al-Maliki de  en Irak
 Houzan Mahmoud (1973), femme politique irakienne exilée au Royaume-Uni
 Younis Mahmoud (1983-),footballeur irakien
 Randa Mahmoud (1987-), haltérophile handisport égyptienne
 Emtithal Mahmoud (1993-), poétesse soudanaise
 Mahmoud Dahoud (1996-), footballeur germano-syrien
 Asmaa Mahmoud (2000-), karatéka égyptienne
 Jana Mahmoud (2004-), gymnaste artistique égyptienne
 Nawar Mahmoud, personnalité politique bahreïnie

Spectacle 
 Mahmoud, titre d'un spectacle de l'humoriste français Dieudonné, du nom du président iranien Mahmoud Ahmadinejad.

Voir aussi 
 
 Mahmood (1992), chanteur italien

Homonymie de patronyme